Schwedes ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika von Schwedes (* 1950), Malerin
 Gerhard Schwedes (* 1938), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johanna Schwedes (* 1979), deutsche Schriftstellerin
 Jörg Schwedes (1938–2018), deutscher Verfahrenstechniker und Hochschullehrer
 Oliver Schwedes (* 1967), deutscher Mobilitätswissenschaftler und Hochschullehrer
 Scott Schwedes (* 1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Theodor Schwedes (1788–1882), kurhessischer Finanzminister